GWW is een afkorting van:

 Grond-, weg- en waterbouw
 Grondwaterwet